Корейське прізвище Лі є другим за поширеністю в Кореї. Ієрогліф цього прізвища означає «сливове дерево». Сливове дерево — одне з найбільш шанованих на Далекому Сході. Воно вважається символом родючості і живильної сили. У Східній Азії квітка сливи — символ весни, що торжествує над зимою, доброчесність і мужність, долаючи труднощі. Сливове дерево також є символом самурая.

Ієрогліф «Лі» 

Корейський варіант прізвища Лі, хоча пишеться ієрогліфом 李 в традиційній корейській ієрогліфічній писемності, в наші дні (особливо в Південній Кореї) звичайно записується хангилем не як 리  («Лі»), а як 이  («І»), відповідно до вимови, що існує на півдні. Тому, хоча це прізвище і передається по-російськи як «Ли», латиницею її часто записують, як Yi, а не Lee чи Rhee.

Корейське ім'я складається з прізвища і наступного після неї особистого імені. У більшості випадків прізвище складається з одного складу, а ім'я з двох складів. Як ім'я, так і прізвище часто записуються за допомогою ханча — китайських ієрогліфів. Ханча більше не використовуються в Північній Кореї, а їх використання для імен в Південній Кореї скорочене до 5038 ієрогліфів. При використанні європейських мов деякі корейці зберігають традиційний порядок написання, а інші міняють його згідно із західною схемою. У Кореї жінка, виходячи заміж, зазвичай зберігає дівоче прізвище.

У Кореї використовується всього біля 250 прізвищ. Найпоширенішими з них є Кім, Лі і Пак. Проте більшість однофамільців не є близькими родичами. Походження корейських прізвищ тісно пов'язане з корейською історією і географією. Існує безліч кланів, кожен з яких пов'язаний з певним місцем. У більшості випадків кожен клан простежує свій родовід до загального предка по чоловічій лінії.

Кожне корейське прізвище і нині має свій пон (родовий знак корейців). Корейські чиновники, як правило, отримували пон із земельним наділом, але закріплювався він тільки через три покоління, якщо сім'я жила на тому ж місці. Фактично, пон — це назва того місця, де прізвище придбало суверенність.

Основна маса людей, що носять прізвище Лі, має корейські корені, проте є Лі, що перейшли свого часу з Китаю і влаштувалися в Кореї. Понів серед Лі досить багато — 120. Серед них налічують понад 4 млн чоловік («Чжончжу»). Одним з найдревніших понів серед Лі за походженням є «Кенчжу». В усякому разі, засновник цього роду Лі Алпхен відомий з часів перших правителів держави Сілла. Люди цього роду були серед великих державних діячів і відрізнялися відданістю державі Сілла та його імператорам.

Люди з прізвищем Лі

Актори 

 Лі Бо Йон — південнокорейська акторка.
 Лі Бьон Хон — південнокорейський актор, співак та модель.
 Лі Да Хе — південнокорейська телеакторка.
 Лі Джун Гі — південнокорейський актор, співак і модель.
 Лі Дон Гон — південнокорейський актор.
 Лі Дон Ук — південнокорейський актор та модель.
 Лі Йо Вон — південнокорейська акторка.
 Лі Кван Су — південнокорейський актор, модель та ведучий розважальних шоу.
 Лі Мін Хо — південнокорейський актор, модель та співак.
 Лі Мін Чон — південнокорейська акторка.
 Лі На Йон — південнокорейська акторка.
 Лі Пхіль Мо — південнокорейський актор.
 Лі Сан Йоп — південнокорейський актор.
 Лі Сан Юн — південнокорейський актор.
 Лі Се Йон — південнокорейська акторка.
 Лі Ха На — південнокорейська акторка.
 Лі Че Ук — південнокорейський актор і модель.
 Лі Чон Ин — південнокорейська акторка.
 Лі Чон Сок — південнокорейський актор і модель.
 Лі Чон Че — південнокорейський актор і модель.
 Лі Чун Хьок — південнокорейський актор.
 Лі Чхе Мі — південнокорейська дитяча акторка.
 Лі Ю Йон — південнокорейська акторка.
 Лі Юн Чжі — південнокорейська акторка.
 Лі Ю Пі — південнокорейська акторка.

Спортсмени 

 Лі Вон Хі — південнокорейський дзюдоїст.
 Лі Гван Но — південнокорейський біатлоніст.
 Лі Гьон Гин — південнокорейський дзюдоїст.
 Лі Гьо Ра — південнокорейська плавчиня.
 Лі Де Хун — південнокорейський тхеквондист.
 Лі Джон Сік — південнокорейський біатлоніст.
 Лі Джун Хо — південнокорейський ковзаняр.
 Лі Дон Су — південнокорейський бадмінтоніст.
 Лі Ин Бьоль — корейська ковзанярка.
 Лі Ін Бок — корейський біатлоніст.
 Лі Йон Де — південнокорейський бадмінтоніст.
 Лі Йон Сам — північнокорейський борець вільного стилю, триразовий чемпіон Азії, чемпіон Азійських ігор, бронзовий призер Олімпійських ігор.
 Лі Кьон Вон — корейська бадмінтоністка.
 Лі На Ле — південнокорейська борчиня вільного стилю.
 Лі Ок Сон — південнокорейський боксер.
 Лі Сан Хва — південнокорейська ковзанярка.
 Лі Сан Хо — південнокорейський сноубордист.
 Лі Син Хун — південнокорейський ковзаняр.
 Лі Син Чхоль — південнокорейський борець вільного стилю.
 Лі Син Юн — південнокорейський лучник.
 Лі Со Ле — південнокорейська борчиня вільного стилю, дворазова бронзова призерка чемпіонатів Азії.
 Лі Сон Джін — південнокорейська лучниця.
 Лі Су Йон — південнокорейський біатлоніст.
 Лі Хак Сон — північнокорейський борець вільного стилю, срібний призер чемпіонату світу, дворазовий переможець, срібний та бронзовий призер чемпіонатів Азії, чемпіон Олімпійських ігор.
 Лі Хо Сок — південнокорейський ковзаняр.
 Лі Хьо Чон — південнокорейська бадмінтоністка.
 Лі Че Чін — південнокорейський бадмінтоніст.
 Лі Чжон Су — південнокорейський ковзаняр.
 Лі Чхан Хван — південнокорейський лучник.
 Лі Ю Бін — південнокорейська ковзанярка.
 Лі Ю Мі — південнокорейська борчиня вільного стилю, срібна та бронзова призерка чемпіонатів Азії.

Футболісти 

 Лі Бом Йон — південнокорейський футболіст.
 Лі Гван Йон — південнокорейський футболіст, воротар.
 Лі Гі Джу — південнокорейський футболіст, нападник.
 Лі Ґин Хо — південнокорейський футболіст, фланговий півзахисник, нападник.
 Лі Дже Ік — південнокорейський футболіст, захисник.
 Лі Дже Сон — південнокорейський футболіст, півзахисник.
 Лі Джі Соль — південнокорейський футболіст, захисник.
 Лі Джон Хва — південнокорейський футболіст, захисник.
 Лі Джон Хьоп — південнокорейський футболіст, нападник.
 Лі Дон Ґук — південнокорейський футболіст, нападник.
 Лі Джон Су — південнокорейський футболіст.
 Лі Иль Йон — колишній південнокорейський футболіст, по завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Лі Йон — південнокорейський футболіст, захисник.
 Лі Йон Джин — колишній південнокорейський футболіст, по завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Лі Йон Пхьо — колишній південнокорейський футболіст, захисник.
 Лі Кан Ін — південнокорейський футболіст, півзахисник.
 Лі Кван Ву — південнокорейський футболіст, півзахисник.
 Лі Кі Хьон — південнокорейський футболіст, півзахисник.
 Лі Лім Сен — південнокорейський футболіст, захисник.
 Лі Мін Сон — південнокорейський футболіст, захисник.
 Лі Мьон Джу — південнокорейський футболіст, півзахисник.
 Лі Сан Ий — південнокорейський футболіст, півзахисник.
 Лі Сан Чун — південнокорейський футболіст, захисник.
 Лі Сан Юн — південнокорейський футболіст, півзахисник.
 Лі Син Рьоль — південнокорейський футболіст, нападник.
 Лі Син У — південнокорейський футболіст, нападник.
 Лі Соль Чан — південнокорейський футболіст, захисник.
 Лі Сон Дже — південнокорейський футболіст та тренер.
 Лі Су Нам — південнокорейський футболіст, нападник.
 Лі Тхе Хо — південнокорейський футболіст, нападник.
 Лі Ун Дже — південнокорейський футболіст, воротар.
 Лі Хве Тхек — південнокорейський футболіст, нападник.
 Лі Хо — південнокорейський футболіст, півзахисник.
 Лі Чан Мін — південнокорейський футболіст, півзахисник.
 Лі Чон Гап — південнокорейський футболіст, захисник.
 Лі Чхан Тон — південнокорейський футболіст, півзахисник.
 Лі Чхон Йон — південнокорейський футболіст, півзахисник.
 Лі Чхон Су — південнокорейський футболіст, нападник.
 Лі Ю Хьон — південнокорейський футболіст, півзахисник.

Інші 

 Лі Бьон Чхоль — засновник Samsung Group, одним з найуспішних бізнесменів Південної Кореї.
 Лі Бьон Юн — південнокорейський репер.
 Лі Ван Гу — 43-й прем'єр-міністр Південної Кореї
 Лі Гин Мо — 6-й голова уряду Північної Кореї.
 Лі Йон Гіль — північнокорейський військовий, начальник Генштабу Корейської народної армії (2013—2016).
 Лі Йон До — корейський письменник-романіст.
 Лі Йон Док — 27-й прем'єр-міністр Південної Кореї
 Лі Кван Су — корейський письменник, поет.
 Лі Мьон Бак — 10-й президент Республіки Корея.
 Лі Нак Йон — південнокорейський політик, прем'єр-міністр Південної Кореї (2017—2020).
 Лі Неллі — російська оперна співачка і педагог, етнічна кореянка.
 Лі Пом Сок — 1-й прем'єр-міністр Південної Кореї
 Лі Ру Ма — південнокорейський композитор-піаніст більш відомий як Yiruma.
 Лі Сан Ок — південнокорейський політик. Міністр закордонних справ Південної Кореї (1990—1993).
 Лі Сонг Джу — південнокорейський дипломат, посол Республіки Корея в Україні (2003—2006).
 Лі Су Ман — південнокорейський підприємець, засновник SM Entertainment Group.
 Лі Су Сон — 29-й прем'єр-міністр Південної Кореї
 Лі Сунсін — корейський державний і військовий діяч династії Чосон.
 Лі Те Йон — південнокорейський репер, співак, танцюрист й автор пісень.
 Лі Те Мін — південнокорейський співак, автор пісень, танцюрист і актор.
 Лі Хан Дон — 33-й прем'єр-міністр Південної Кореї
 Лі Хан Чхун — південнокорейський дипломат, посол Республіки Корея в Україні (1995—1998).
 Лі Хве Чхан — 26-й прем'єр-міністр Південної Кореї
 Лі Хе Чхан — 36-й прем'єр-міністр Південної Кореї
 Лі Хон Гу — 28-й прем'єр-міністр Південної Кореї
 Лі Хьон Дже — 20-й прем'єр-міністр Південної Кореї
 Лі Чжон Ок — 4-й голова уряду Північної Кореї
 Лі Чі Ин — південнокорейська співачка та акторка більш відома за сценічним ім'ям IU.
 Лі Чхан Дон — корейський режисер, сценарист, письменник.
 Лі Чхе Рін — південнокорейська співачка більш відома за сценічним ім'ям CL.
 Лі Янг Гу — південнокорейський дипломат. Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні та Молдові.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Джерела 

Корейські прізвища